O nome Francis Godolphin pode se referir a:

 Francis Godolphin, 2° Conde de Godolphin e 1° Barão Godolphin
 Francis Godolphin, 2° Barão Godolphin

Desambiguação